Štěpánovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Štěpánovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Štěpánovice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale